

Persone 
 Ivan Aleksandrovič Gončarov – scrittore russo
 Pëtr Gončarov
 Aleksandr Gončarov – hockeista su ghiaccio sovietico
 Ruslan Hončarov – pattinatore ucraino
 Valerij Hončarov – ginnasta ucraino

Altro 

 5361 Goncharov – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Gončarova